Sony Ericsson K610i — сотовый телефон компании Sony Ericsson. Работает в сетях третьего поколения (UMTS/HSDPA).

Также существуют другие версии: K630 (та же K610, но уже в других цветах), V630 (Vodafone) и K618 (Orange).

Есть возможность прошивки в W660, но делать это не рекомендуется из-за возможной нестабильности работы. У многих перепрошитых аппаратов наблюдаются проблемы с микрофоном и Bluetooth.

На первых телефонах данной платформы (DB2020 или A1), в том числе и на K610 ставились процессоры частотой 220 МГц.

Технические характеристики

Ссылки 
 Технические характеристики K610i на официальном сайте